Ayr, ciutat escocesa capital de South Ayrshire
 Ayr (Nebraska)
 Ayr (Dakota del Nord)
 Aïr, massís triangular del nord de Níger.